Dieding ist der Ortsname von

 Dieding (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Dieding (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Dieding (Zetting), Ortsteil von Zetting im Departement Moselle, Frankreich